Wij zijn Nederland (lied), een voetbalgerelateerd lied uit 2019
 Wij zijn Nederland (politieke partij), een politieke partij in Nederland